Singles – komedia obyczajowa z 1992.
 Singles: Flirt Up Your Life – gra komputerowa z 2004 firmy Rotobee.
 Singles – ścieżka dźwiękowa z filmu Singles.
 Singles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.
 Singles – kompilacja zespołu Nirvana.

Zobacz też 
 The Singles